Fancy: мечта, фантазия, прихоть и т. п.
Поп-культура
 Fancy — немецкий певец.
 Fancy — песня певицы Игги Азалия.
 Fancy (US) - американская рок-группа.
 Fancy Lala — OVA серия, созданная студией Pierrot, а позже и аниме-сериал.
Другое
  — корабль известного пирата XVII в. Генри Эвери. 
 Fancy (бренд) - белорусский бренд мягких игрушек.